Урефты — деревня в составе Долгодеревенского сельского поселения Сосновского района Челябинской области России.

География 
Деревня расположена на северо-западном берегу одноименного озера, в 30 км к северу от областного центра города Челябинска и в 10 км от районного центра села Долгодеревенского.

В 2 км к западу от деревни проходит федеральная автодорога М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу.

История 
Вблизи деревни расположен археологический памятник андроновской культуры «Урефты I».

Население

Примечания 

Населённые пункты Сосновского района (Челябинская область)